Pierre Dupuy (1582-1651), garde de la Bibliothèque du roi et écrivain français ;
 Pierre Dupuy (1876-1968), fils de Jean Dupuy auquel il succéda à la direction du journal Le Petit Parisien en 1919 ;
 Pierre Dupuy (1896-1969), diplomate canadien ;
 Pierre Dupuy (1932-), essayiste et journaliste français.